Wohnbereich bezeichnet:
 Wohnbereich in einem Gebäude, siehe Wohnung
 Wohnbereich in einem Fahrzeug
 Wohnbereich einer Siedlung oder Stadt, siehe Wohngebiet 

Siehe auch